Существует несколько телепередач под названием «Прямой эфир»:

 Андрей Малахов. Прямой эфир (ранее называлась просто «Прямой эфир»)
 Прямой эфир с Савиком Шустером — телепередача РБК, выходившая с 6 по 13 ноября 2011 года. По плану должна была длиться до 11 декабря 2011 и было показано только 2 выпуска из 5.

См. также 

 Прямой эфир (значения)